Guaba puede referirse a:
 el nombre común de la planta Inga feuilleei, planta leguminosa, también conocida como pacay o guamo.
 el nombre común de la planta Phytolacca bogotensis, planta fitolacácea, también conocida como cargamanto, carmín o papa cimarrona.
 el nombre común de la planta Phytolacca icosandra.
 el nombre común de la planta Phytolacca rivinoides.

Guabá puede referirse a:
 uno de los nombres comunes del insecto Amblypygi.